Ackis eller Akkis kan syfta på

Ackis/Akkis – ett universitetssjukhus i Uppsala, se Akademiska sjukhuset
Ackis – en svensk statlig högskola, se Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Gamla Ackis – en konsertlokal på Nybrokajen i Stockholm